Каменско може бити:

 Гладовићи (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Гладовићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ